Успе́нское — название ряда населённых пунктов в государствах бывшего СССР.

Казахстан 
 Успенское — село в Шетском районе Карагандинской области.

Россия 
 Успенское — село в Кадуйском районе Вологодской области.
 Успенское — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Успенское — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Успенское — село в Свечинском районе Кировской области.
 Успенское — село в Успенском районе Краснодарского края.
 Успенское — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Успенское — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Успенское — село в Одинцовском районе Московской области.
 Успенское — деревня в Рузском районе Московской области.
 Успенское — село в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Успенское — село в городском округе Первомайск Нижегородской области.
 Успенское — село в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Успенское — село в Чудовском районе Новгородской области.
 Успенское — село в Ливенском районе Орловской области.
 Успенское — село в Покровском районе Орловской области.
 Успенское — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Успенское — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Успенское — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Успенское — село в Анивском районе Сахалинской области.
 Успенское — село в Вяземском районе Смоленской области.
 Успенское — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Успенское — посёлок в Ржевском районе Тверской области.
 Успенское — село в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Успенское — село в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Успенское — село в Балаклейском районе Харьковской области.

Разное 
 Успенское благочиние
 Успенское сельское поселение

См. также 
 Посёлок дома отдыха «Успенское»
 Успенка
 Успеновка
 Успенская
 Успенский
 Успенье (значения)